Nichts als Gespenster ist der Titel von:

 Nichts als Gespenster (Erzählband), ein 2003 veröffentlichte Sammlung von Kurzgeschichten von Judith Hermann
 Nichts als Gespenster (Film), ein 2006 gedrehter Episodenfilms unter Regie von Martin Gypkens, in dem fünf Erzählungen von Judith Hermann verfilmt wurden, vier davon aus dem gleichnamigen Erzählband